La photokinésie est un thème de science-fiction qui désigne la capacité d'un être vivant à utiliser la lumière, la déplacer et la contrôler en canalisant de « l'énergie psychique et corporelle ». Le nom est composée des racines grecques photo-, qui signifie la lumière, et -kinesis, qui signifie le mouvement.

Exemples
 Kizaru, dans One Piece, est capable de créer et manipuler la lumière à sa guise après avoir mangé un fruit du démon, le Pika Pika no Mi, de type logia.
Starfire, une Tamaranienne de l'univers DC Comics faisant partie de l'équipe des Teen Titans, possède la capacité d'envoyer des rayons laser par ses mains ou ses yeux.
 La lumière est également la source du pouvoir de Heike Masaomi, du manga Code: Breaker, qui l'utilise le plus souvent sous la forme d'un lasso.
 Le Dr. Light, super-vilain de DC Comics, possède un costume lui donnant des facultés de photokinésie.
 Le Toa de la Lumière, Takanuva, possède normalement le don de photokinésie.
 Le Laser Vivant, ennemi d'Iron Man, possède des pouvoirs similaires à la photokinésie.
 Jubilé, dans X-Men, est capable de contrôler la lumière. Dazzler, dans X-Men, peut transformer le son en lumière, pour créer des hologrammes, des rayons lasers, etc.
 Les Green Lantern, super-héros de DC Comics, utilisent un anneau avec lequel ils peuvent créer toutes sortes d'objets énergétique sous forme de lumière verte.
Cyclope, le chef des X-Men, est capable d'envoyer des rayons laser par les yeux.
 Sentry, un personnage de Marvel Comics, a un contrôle absolu sur la lumière.
 Glinda, la Gentille Sorcière du Sud, dans le film de 2013 Le Monde fantastique d'Oz, fait sortir de sa baguette magique un puissant éclat de lumière contre ses ennemis.
 Dans le jeu vidéo Infamous: Second Son et son DLC , les deux personnages principaux possèdent le pouvoir du Néon, apparenté à de la photokinésie.
 Karolina Dean, fille de Leslie Dean dans Marvel's Runaways, est une Majesdanian douée de photokinésie ; sous sa véritable forme, sa peau et ses cheveux brillent de couleurs roses/bleus/jaunes/violet/orange. Elle emmagasine la lumière du soleil ce qui lui donne la capacité de produire des rayons de lumières multicolores, et de produire de la chaleur/faire disjoncter des objets électroniques. Elle peut également voler.
 Licht, enfin de son vrai nom Patry dans Black Clover, contrôle la lumière.
 Dans la série de jeu "Mother/Earthbound", les personnages de Ness et Lucas sont capables d'apprendre la capacité de photokinésie "PK Flash" qui possède des effets aléatoires. Dans la série "Super Smash Bros.", seul Ness est capable de l'utiliser, et cette fois les effets de cette attaque sont devasteurs et mène rapidement au K.O.

Voir aussi
Aérokinésie
Chlorokinésie
Chronokinésie
Cryokinésie
Électrokinésie
Géokinésie
Hydrokinésie
Pyrokinésie

Pouvoir psychique
Lexique de la bande dessinée